Кирил Григоров Пърличев е български писател и историк.

Биография 
Роден в София през 1956 година в семейството на Григор Кирилов Пърличев и Генка Горнишка от Кнежа. Внук на революционера Кирил Пърличев и правнук на българския възрожденец, писател и преводач Григор Пърличев. Завършва Висшия икономически институт „Карл Маркс“. Роден в известен български възрожденски род, в който се пази цялата история на ВМРО, Кирил става автор, съставител и редактор на редица книги, свързани с революционната организация.

Кирил Пърличев е женен и има дъщера на име Деспина.

Творби 
 Революционната борба в Гевгелийско по спомените на Илия Докторов, издателство Македония прес, 2004, ISBN 954-8823-50-0
 Убийството на Тодор Александров • Изследване и документи, Издателство: ВЕДА-МЖ, 2002
 Кюстендилският конгрес на ВМРО 1908 г., издателство ВЕДА-МЖ, 2001, ISBN 954-8090-02-3

Външни препратки 
 Правнукът на големия наш възрожденски писател Григор Пърличев - Кирил Пърличев
 Кратък очерк на книгата 36 години във ВМРО. Спомени на Кирил Пърличев

Родословие

Бележки 

Български писатели
Български историци от Македония
Български писатели от Македония
Български учени от Македония
Родени в София
Възпитаници на УНСС
Кирил